El término Buelna puede referirse a:

 Buelna, población del concejo de Llanes (Asturias), España.
 Los Corrales de Buelna, municipio de Cantabria.
 SD Buelna, club de fútbol de Los Corrales de Buelna (Cantabria), España.